Kattowitzer Konferenz steht für folgende Konferenzen in Kattowitz (heute Katowice):

 Kattowitzer Konferenz 1884, Konferenz der Chowewe Zion
 Kattowitzer Konferenz 1912, Konferenz der Agudas Jisroel